Lucas Green (Lancashire)
 Lucas Green (Surrey)